Meincke ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Meincke-Nagy (* 1965), deutsche Bildhauerin
 Ernst Meincke (* 1942), deutscher Schauspieler
 Hannelore Meincke (* 1948), deutsche Volleyballspielerin
 Hilmar Meincke (1710–1771), deutscher Kaufmann
 Jens Meincke, deutscher Ozeanograf 
 Jens Peter Meincke (* 1935), deutscher Rechtswissenschaftler
 Max Meincke (1882–?), deutsch-US-amerikanischer Agent, siehe Armgaard Karl Graves
 Peter Meincke (* 1953), deutscher Musikpädagoge und Dirigent
 Thora Meincke (1877–1911), dänische Schauspielerin

Siehe auch:
 Meinecke
 Meinke